Архиепископы Майнца были правителями приграничного района Майнц и митрополитами церковной провинции Майнца, а также примасами Германии, архиканцлерами Германии и курфюрстами Священной Римской империи, вследствие чего они являлись фактически имперскими князьями (см. Майнцское курфюршество).

Легендарные епископы (80—350) 
Епископский список, который начинается с одного из 70-ти апостолов, Крискента, - более поздняя подделка.

Епископы из раннего епископального списка (350—745) 
Имена первых епископов Майнца достоверно неизвестны. Только с 368 года появляется первые данные о епископах Майнца. Насчитывается десять списков епископов Майнца. Старейший из них, датируемый X веком, содержится в Фульдских анналах, перенесенный оттуда в Мюнхенский кодекс в XIX веке. Этот список начинается с Аврея. В кодексе Bernensis Nr. 378 список увеличивается на четыре епископа. Кодекс датируется X веком, с внесением изменений в XI веке. Однако подлинность этого документа не доказана, а в части описания епископа Крискента, ученика апостола Павла кодекс опирается и вовсе на легенды.

Архиепископы Майнца (745—1803) 
По крайней мере с XIII века архиепископы были курфюрстами Священной Римской Империи.

Епископы с 1802

Примечания

Ссылки 
 Hans Werner Nopper. Die vorbonifatianischen Mainzer Bischöfe. Eine kritische Untersuchung der Quellen zu den Anfängen des Bistums Mainz und zur Zuverlässigkeit der Bischofslisten., Mülheim an der Ruhr 2001, ISBN 3-8311-2429-9.
 Jakob Wimpheling: Catalogus Archiepiscoporum Moguntinorum. Geschichte der Mainzer Erzbischöfe. Kommentierte Ausgabe. Einleitung und Übersetzung aus dem Lateinischen von Sigrid von der Gönna. Verlag Wilhelm Fink, München 2007. ISBN 978-3-7705-4384-7
 Friedhelm Jürgensmeier: Das Bistum Mainz. Von der Römerzeit bis zum II. Vatikanischen Konzil, Knecht Verlag, Frankfurt/ Main 1988 ISBN 3-7820-0570-8
 Verzeichnis der Mainzer Erzbischöfe
 Erzbistum Mainz – Lexikon des Mittelalters: Band VI Spalte 131
 Die Geschichte der Wappen der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten von Bernhard Peter
 Teil 1 (1390–1504)
 Teil 2 (1504–1629)
 Teil 3 (1629–1729)
 Teil 4 (1729–1802)
 Glasfenster im Mainzer Dom (Achtung! Lange Ladezeit der Webseite selbst unter DSL)
 Mainzer Erzbischofsburgen

Списки церковных деятелей